Эта статья содержит информацию о втором групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 1999/2000.

Во втором групповом этапе участвуют 16 клубов, занявших первые два места в группах на первой групповой стадии.

Клубы разделены на 4 группы по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые два места, проходят в плей-офф. Остальные клубы завершают еврокубковый сезон.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка состоялась 5 ноября 1999 года в Женеве. Перед жеребьёвкой 16 команд были разбиты на 4 корзины. Команды, занявшие первые места на предыдущей стадии турнира, сформировали первую и вторую корзину. Команды, занявшие вторые места, — третью и четвёртую корзину. При формировании корзин учитывались еврокубковые коэффициенты клубов. В одной группе не могли играть представители одной страны либо команды, игравшие в одной группе на предыдущей стадии. В результате жеребьёвки были образованы 4 группы по 4 команды — по 1 команде из каждой корзины.

Турнир 

В данной статье указано центральноевропейское время.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Примечания

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 1999/2000